Marie Pavlovna de Russie (1786-1859), troisième fille du tsar Paul 
 Marie Pavlovna de Russie (1854-1920), femme du grand-duc Vladimir Alexandrovitch, troisième fils d’Alexandre II
 Marie Pavlovna de Russie (1890-1958), fille du grand-duc Paul Alexandrovitch